Anders Friberg (1975) – ex calciatore svedese
 Bobbie Friberg da Cruz (1982) – ex calciatore svedese
 Erik Friberg (1986) – calciatore svedese
 Sven Friberg (1895-1964) – calciatore svedese